Кеневич — белорусская и польская фамилия.

Известные носители:

 Кеневич, Болеслав Альбинович (1907—1969) — советский и польский военачальник, генерал-лейтенант Советской Армии, генерал дивизии Войска Польского.
 Кеневич, Владислав Феофилович (1831—1879) — русский педагог.
 Кеневич, Иероним (1834—1864) — польский революционный деятель.
 Кеневич, Стефан (1907—1992) — польский историк.
  (род. 1938) — польский историк и дипломат.